Вильяфранко-дель-Гвадиана ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Бадахос. Население — 1593 человека (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

История
Город основан в 1958 году.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бадахоса